een band uit Glasgow, zie 1990s (band)
 de Engelse naam voor de jaren 90, zie 1990-1999